Партизанское движение в России и Беларуси — партизанское движение, которое появилось в России и Беларуси после вторжения России на Украину в 2022 году. Заявляется, что движение действует против режимов В. В. Путина в России и А. Г. Лукашенко в Беларуси и их вооружённых сил, а также против гражданских сторонников данных властей, с целью воспрепятствовать войне на Украине.

Нападения на здания органов власти и пособников власти 

По состоянию на 5 июля 2022 года было зафиксировано не менее 23 атак на военкоматы, 20 из них были поджогами. Поджоги не были единой скоординированной кампанией: за ними стояли самые разные люди: от левых анархистов до ультраправых групп. Иногда это были одиночки, не ассоциирующие себя ни с какими движениями.

Поджогам также подвергались гражданские машины сторонников войны с буквой Z.

После объявления мобилизации стало известно о новых поджогах.

24 февраля 2023 года бывший офицер-подводник, петербуржец Тигран Хачикян, в районе Гостинного двора включил песню «Вставай, страна огромная!», после чего несколько раз выстрелил в прапорщика Росгвардии. Позднее Хачикян объяснил свой поступок так:

Начал доставать оружие, чтобы стрелять по колёсам спецтехники, заметил, что ко мне направляется сотрудник полиции. Я ему сказал, чтобы он убегал, и достал оружие. <…> Хотел продемонстрировать своё несогласие с проведением спецоперации. Планов стрелять в сотрудника изначально не было. Понимал, что от моих действий могла наступить его смерть. Более пояснить нечего

По данным следствия, Хачикян разделяет взгляды ультралевой запрещённой организации «Народовластие» (бывшая «Артподготовка»).

Рельсовая война 

Рельсовая война активно развернулась в Беларуси ещё в феврале 2022 года. В трёх белорусских областях было уничтожено сигнальное оборудование, а железнодорожные пути были заблокированы. В результате этих операций была нарушена работа нескольких отделений белорусской железной дороги.

В России о своей диверсионной деятельности на железнодорожной инфраструктуре заявили движения «Боевая организация анархо-коммунистов» (БОАК) и «Останови вагоны». По данным The Insider, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, что почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом география крушений вагонов переместилась на запад, а часть поездов попала в аварии рядом с военными частями. По версии РЖД и проверяющих органов, половина аварий связана с плохим состоянием железнодорожных путей.

Представители «БОАК» взяли ответственность не только за разбор рельсов и ЖД-диверсии в подмосковном Сергиевом Посаде и под Киржачом Владимирской области, но и за поджоги вышек сотовой связи (например, в селе Беломестное в Белгородской области) и даже за поджоги машин людей, поддерживающих действия российского руководства. По признанию самих анархистов, их деятельность во многом была вдохновлена действием белорусских партизан, которые эффективно противостояли российскому вторжению через территорию Беларуси в самом начале войны.

Движение «Останови вагоны» в России взяло на себя ответственность, например, за сход вагонов с рельсов в Амурской области, из-за которого 29 июня было остановлено движение по Транссибирской магистрали, за сход поезда с рельсов в Твери 5 июля, нескольких вагонов с углём в Красноярске 13 июля, грузовых поездов в Красноярском крае на станции Лесосибирск 19 июля, в Махачкале в ночь с 23 на 24 июля (следственные органы Дагестана также рассматривают диверсию как вероятную причину этого инцидента) и на Октябрьской железной дороге в районе станции Бабаево 12 августа, а также за взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути в окрестностях Новозыбкова 26 октября (о последнем инциденте упомянуло в своём твите министерство обороны Великобритании со ссылкой на военную разведку страны). Согласно карте, опубликованной движением, его активисты действуют на более 30 % территории России. В августе 2022 суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить канал движения, а 8 декабря Дзержинский суд Петербурга запретил ссылки на канал «Останови вагоны» как «морально разлагающий граждан».

Диверсии против российской военной техники 
26 февраля 2023 года на белорусском военном аэропорте «Мачулищи», который находится в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва, в результате чего был повреждён российский военный самолёт ДРЛО А-50. 7 марта 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании «террориста и его пособников», причастных к этой диверсии. По его словам, этого человека, у которого есть украинский и российский паспорт, завербовала Служба безопасности Украины.

Убийство Дарьи Дугиной 
Бывший депутат российской Думы Илья Пономарев, находящийся в Киеве, заявил, что за взрывом автомобиля Дарьи Дугиной стояла некая подпольная группа «Национальная республиканская армия», действующая внутри России и занимающаяся «свержением путинского режима». Политик назвал событием знаковым и заявил, что партизаны внутри России готовы к дальнейшим аналогичным атакам.

Публичное сотрудничество между легионом «Свобода России» и  Национальной республиканской армией
31 августа 2022 года было опубликовано видео с «подписанием декларации о сотрудничестве» между легионом «Свобода России» и предполагаемой Национальной республиканской армией в лице Ильи Пономарёва.

Противодействие властей 
27 апреля власти Беларуси одобрили поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие возможность применения смертной казни «за покушение на совершение актов терроризма».

Власти России были вынуждены усилить меры безопасности на железных дорогах. ФСБ неоднократно отчитывалась о задержании «террористов», якобы причастных к диверсиям на железной дороге.

См. также 
 Украинские партизаны в период вторжения России на Украину

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Протесты против вторжения России на Украину (2022)
Партизанские движения
Революционный террор